Unitarier steht für:

 Anhänger der unitarischen Bewegung, siehe Unitarismus (Religion)
 Unitarier – Religionsgemeinschaft freien Glaubens in Deutschland
 Befürworter des politischen Strebens nach einem Einheitsstaat
 Mitglieder im Verband der Wissenschaftlichen Katholischen Studentenvereine Unitas
 eine Fraktion bezüglich der Homerischen Frage, siehe Homerische Frage #Unitarismus

Siehe auch:
 Unitarismus